

Reines 
 Jeanne  (1271-1305), reine de Navarre et épouse de Philippe IV de France
 Jeanne  (1326-1382), reine de Naples
 Jeanne  la Folle (1479-1555), reine de Castille et d'Aragon

Autres 
 Jeanne  d'Albret (1403-1433), fille de Charles  d'Albret
 Jeanne  (1326-1360), comtesse d'Auvergne et épouse de Jean II de France
 Jeanne  (1412-1436), dauphine d'Auvergne
 Jeanne  (1191-1205), comtesse de Bourgogne
 Jeanne  (1345-1346), comtesse de Dreux

Jeanne 01